Patrocinio puede referirse a:

Arquitectura 
 El Puente del Patrocinio, un puente en Sevilla, Andalucía (España).

Personalidades 

  Argemiro do Patrocínio (1923-2003), cantante y compositor brasileño.
  José Carlos do Patrocínio (1854-1905), farmacéutico, periodista, escritor, orador y activista político brasileño.
 José del Patrocinio Romero Jiménez (1935-2006), pintor y poeta español.
  Patrocinio de Biedma y la Moneda (1848-1927), escritora y articulista española.
 Patrocinio González Garrido, político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional y exgobernador del estado de Chiapas.
  Sor Patrocinio, cuyo nombre original era María Josefa de los Dolores Anastasia de Quiroga Capopardo (1811-1891), monja española de la Orden de la Inmaculada Concepción.

Economía 
 El patrocinio, un convenio entre una empresa u organización, denominada patrocinador, y otra organización o persona, denominada patrocinado, a fin de que este presente la marca o el producto que desea promover la empresa patrocinadora.
 El patrocinio deportivo, la acción de mercadotecnia para promover la venta de productos a través del deporte.

Historia 
 El Patrocinium, institución de la Antigua Roma.

Enlaces externos